Лошаны — топоним:

Белоруссия 
 Лошаны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Лошаны — агрогородок в Минском районе Минской области.

Украина 
 Лошаны — река во Львовской области Украины.